Baćina est un toponyme qui peut désigner :
Baćina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Baćina, un village de Croatie situé dans la municipalité de Ploče, comitat de Dubrovnik-Neretva.

Voir aussi 
Bačina, une localité de Serbie située dans la municipalité de Varvarin, district de Rasina.